Болден () — английская фамилия.

Персоналии

Б 
  (Чарльз Джозеф Болден; 1877—1931) — ранний джазовый музыкант.
  (род. 1991) — американская хоккеистка, чемпионка Канадской женской хоккейной лиги в составе клуба «Бостон Блейдс» (2015) и Национальной женской хоккейной лиги в составе «Бостон Прайд» (2016).
  (род. 1990) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула (2015, 2017) в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (род. 1963) — американский и австралийский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной лиги Австралазии (1992) в составе клуба «Саут-Ист-Мельбурн Мэджик», отец Джоны Болдена.

В 
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Баффало Биллс».

Д 
  (род. 1985) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея (2014) в составе клуба «Калгари Стампидерс».
 Болден, Джанет (1960) — американская бегунья, олимпийская чемпионка в эстафете 4×100 м (1984).
  (род. 1996) — австралийский баскетболист, чемпион (2018) и обладатель Кубка (2017) Израиля в составе клуба «Маккаби», сын Брюса Болдена.
  (род. 1974) — игрок в американский и канадский футбол в составе клубов Национальной и Канадской футбольных лиг.
  (1923—2005) — американский общественный деятель, основатель Национального союза домработников Америки.

Л 
  (1932—2008) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс» (1958—1959).

О 
  (род. 1988) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула (2016) в составе клуба «Денвер Бронкос».

П 
  (1922—1979) — американский солдат, участник Второй мировой войны, обладатель Медали Почёта.

Р 
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс» (1984—1989).

С 
  (род. 1996) — филиппинская футболистка, игрок национальной сборной.

Т 
  (род. 1959) — американская писательница, лауреат премии Национального совета учителей английского языка за лучшую нехудожественную книгу для детей (2007).

Ч 
 Болден, Чарльз Фрэнк (род. 1946) — генерал-майор морской пехоты США в отставке, бывший астронавт США, глава НАСА с 2009 года.

Э 
  (Эдвард Болден; 1881—1950) — американский спортивный функционер, владелец игравших в негритянских бейсбольных лигах клубов «Хиллдейл» (чемпион Негритянской мировой серии 1925) и «Филадельфия Старз».
 Болден, Элизабет (1890—2006) — американская долгожительница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Ю 
  (1899—1991) — американский пловец, участник летних Олимпийских игр (1920).

Другое 
 (97508) Болден — астероид, названный в честь астронавта Чарльза Болдена.